Capao Bonito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capâo Bonito, ort, São Paulo, Capão Bonito, 
 Capão Bonito, kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar